Delmas kan syfta på:

Haiti 

 Delmas (kommun), Ouest,

Sydafrika 

 Delmas (kommunhuvudort), Mpumalanga, Nkangala District Municipality, 
 Delmas (flygplats), Mpumalanga, Nkangala District Municipality, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar